Radim – variante del nome proprio di persona Radomir
Radim – comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové in Repubblica Ceca
Radim – comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale in Repubblica Ceca